Соревнования по парусному спорту в классе Лазер Радиал на летних Олимпийских играх 2016 года прошли с 8 по 16 августа в Марина да Глория, которая расположена в заливе Гуанабара. В соревнованиях приняли участие 37 спортсменок из 37 стран. Как и в мужских соревнованиях в классе «Лазер» у женщин во всех 10 гонках предварительного раунда были разные победительницы. Наиболее близка к тому, чтобы одержать две победы была бельгийка Эви ван Аккер, на счету которой помимо победы в девятой гонке значатся три вторых места.

Олимпийской чемпионкой стала голландка Марит Бауместер, которая по ходу турнира победила лишь в одной гонке, но при этом практически всегда заканчивала дистанцию в 5-ке сильнейших. Для Бауместер эта медаль стала уже второй олимпийской наградой. На Играх в Лондоне Марит стала второй.

Серебряную и бронзовые медали завоевали ирландская яхтсменка Аннализ Мёрфи и датчанка Анне-Мари Риндом. Для обеих спортсменок Игры в Рио-де-Жанейро стали вторыми в карьере.

Действующая олимпийская чемпионка китаянка Сю Лицзя принимала участие в соревнованиях, но заняла лишь 18-е место, трижды по ходу соревнований получая дисквалификацию.

Медалисты

Расписание 

Время местное (UTC−3)

Формат соревнований 
Основные соревнования по парусному спорту в классе Лазер Радиал состояли из 10 гонок. В каждой гонке спортсменки стартовали одновременно. Победителем каждой из гонок становилась спортсменка, первой пересекшая финишную черту. 10 лучших спортсменок по результатам 10 гонок попадали в медальную гонку, удвоенные результаты которой также шли в общий зачёт. При итоговом подсчёте очков не учитывался худший результат, показанный спортсменом в одной из гонок. Яхтсменка, набравшая наименьшее количество очков, становилась олимпийской чемпионкой.

Система начисления очков
Количество очков, идущих в общий зачёт, соответствовало занятому яхтсменкой месту. В случае если участник соревнований по каким-либо причинам не смог завершить гонку ему начислялось 38 очков.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты  на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты соревнований  на сайте Sports-reference.com
 Результаты на сайте ISAF
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года